

Persone 
 Bruce Metzger – biblista statunitense
 Fritz Metzger – architetto svizzero
 Gustav Metzger – artista tedesco
 Tom Metzger – attivista statunitense
 William Metzger – imprenditore statunitense, tra i fondatori della casa automobilistica E-M-F Company

Altro 
 18789 Metzger – asteroide della fascia principale
 Metzger – census-designated place dell'Oregon, Stati Uniti d'America
 Birra Metzger – fabbrica di birra italiana
 Mort Metzger – personaggio della serie TV La signora in giallo